Ecklingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ecklingen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Ecklingen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (44,1 ha)
Lissel-Ecklingen, sjö i Hudiksvalls kommun,  (28,3 ha)
Stor-Ecklingen, sjö i Hudiksvalls kommun,  (51,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn